Beta Cygni pode se referir a:
Beta1 Cygni
Beta2 Cygni